Seilbach ist der Name von:

Ortschaften:
 Seilbach (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Oberbayern
 Seilbach (Saal an der Donau), Ortsteil der Gemeinde Saal an der Donau, Landkreis Kelheim, Niederbayern

Fließgewässern:
 Seilbach (Linnepe), rechter Zufluss der Linnepe bei Linnepe-Linneperhütte (Sundern), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Seilbach (Lieser), linker Zufluss der Lieser in Niedermanderscheid, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Seilbach (Lumda), Zufluss der Lumda bei Mainzlar, Landkreis Gießen, Hessen
 Seilbach (Schwalm), linker Zufluss der Schwalm bei Ziegenhain (Schwalmstadt), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Sonstiges:
 Wüstung Seilbach, Wüstung bei Ziegenhain, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen